Fan Ye (historiador), historiador xinès del període de la dinastia Jin
 Fan Ye (gimnasta), esportista xinès